Crampton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William G. R. Crampton
 Beecher Crampton
 James S. Crampton